Wyniki Grand Prix Skandynawii, siódmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

Były to 5 zawody o Wielką Nagrodę Skandynawii.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Hans Niklas Andersen, natomiast rezerwę toru stanowili Fredrik Lindgren oraz Jonas Davidsson.

Obrońca tytułu Tony Rickardsson ogłosił zakończenie kariery żużlowej. W GP Skandynawii zastąpi go drugi rezerwowy cyklu Ryan Sullivan (pierwszy rezerwowy H. Andersen wcześniej otrzymał dziką kartę).

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (16) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja) (20) Ryan Sullivan (Australia)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (17) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (18) Jonas Davidsson (Szwecja)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Jason Crump – lider klasyfikacji przejściowej po 6 eliminacjach cyklu.

Opis 

Zawody wygrał Andreas Jonsson, którego było to pierwsze zwycięstwo w turnieju Grand Prix. Drugie miejsce zajął Hans Niklas Andersen, który w tym turnieju startował z dziką kartą. Był to trzeci występ Andersena w tym sezonie i trzecie podium. Obaj zawodnicy w tym sezonie reprezentują miejscowy Luxo Stars Malilla.

Po raz pierwszy na podium Grand Prix nie stanął Jason Crump, który w finale upadł na ostatniej pozycji.

Do rzadkiej okazji doszło w biegu 22: najpierw z biegu został wykluczony po upadku Nicki Pedersen. Następnie Scott Nicholls spowodował upadek, jadącego na drugiej pozycji, Hansa Andersena. Sędzia wykluczył Brytyjczyka. Ponieważ do startu miałoby stanąć jedynie dwóch zawodników, obaj awansowali do finału bez konieczności powtarzania biegu (zaliczono wyniki w chwili przerwania biegu).

Z Polaków tylko Jarosław Hampel awansował do półfinałów, jednak po defekcie na ostatniej pozycji odpadł. Piotr Protasiewicz odnotował najlepszy występ w tym sezonie – zdobył 4 punkty. Ostatni z Polaków był Tomasz Gollob, który po tym turnieju spadł z 5. na 8. pozycję w klasyfikacji Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 

 Grand Prix Skandynawii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2006
 Sezon żużlowy 2006

Skandynawia
2006
2006 w Szwecji